GAIS is een Zweedse voetbalclub uit de stad Göteborg. De club is opgericht op 11 maart 1894 en speelt de thuiswedstrijden in het Ullevi. De traditionele kleuren van de vereniging zijn groen-zwart.

Geschiedenis 
Ondanks dat GAIS min of meer in de schaduw staat van de grotere stadsgenoot IFK Göteborg heeft de club zelf ook de nodige resultaten geboekt en prijzen gepakt. In 1919 behaalde de club haar eerste landstitel, wat in 1922 een vervolg kreeg. In die periode heerste GAIS in het Zweedse voetbal. In 1923 kwamen ze er wel niet aan de bak, maar in 1924 en 1925 was de club wel weer de beste. Met een tweede plaats in 1926 en opnieuw een landskampioenschap het seizoen erna was het even een paar seizoenen stil rond GAIS.

Een tweede mooie, maar minder succesvolle periode brak aan in 1931 toen GAIS haar zesde landstitel behaalde. In de daaropvolgende seizoenen werd in 1933 en 1934 de tweede plaats in de Allsvenskan bereikt evenals in 1942. Tot dan toe wist GAIS dus regelmatig goed te presteren in de competitie, maar op bekerniveau kwam in 1942 pas het eerste succes. In de bekerfinale werd Elfsborg IF verslagen. GAIS verloor echter de toppositie die het had in het Zweedse voetbal en zakte ver weg. Een enkele keer deed de club nog van zich spreken. Zo werd in 1954 de landstitel behaald en in 1987 de bekerfinale verloren van Kalmar FF. Voor de rest waren de gloriedagen van GAIS voorbij. In 2012 speelde het voor het laatst in de Allsvenskan.

Na enkele moeilijke seizoenen in de Superettan degradeerde GAIS in 2021 naar de Ettan, het derde niveau. Het verloor over twee finalewedstrijden van Dalkurd FF.

Erelijst 
Landskampioen (4x)
 1919, 1922, 1931, 1954
Allsvenskan (2x)
1925, 1927
Bekerwinnaar (1x)
1942

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !!  !!  !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 2003 || bgcolor="#00FF00"|1 || 12 || Division 1 (Västra G.) || 22 || 16 || 3 || 3 || 49 || 20 || +29 || 51 || 3.378
|-
| 2004 || 6 || 16 || Superettan || 30 || 13 || 10 || 7 || 45 || 40 || +5 || 49 || 3.126  
|-
| 2005 || bgcolor="#00FF00"|3 || 16 || Superettan || 30 || 14 || 10 || 6 || 52 || 35 || +17 || 52 || 3.876
|-
| 2006 || 10 || 14 || Allsvenskan || 26 || 5 || 12 || 9 || 25 || 33 || –8 || 27 || 7.073
|-
| 2007 || 11 || 14 || Allsvenskan || 26 || 7 || 8 || 11 || 24 || 37 || –13 || 29 || 6.887
|-
| 2008 || 11 || 16 || Allsvenskan || 30 || 9 || 11 || 10 || 30 || 36 || –6 || 38 || 5.225
|-
| 2009 || 11 || 16 || Allsvenskan || 30 || 8 || 11 || 11 || 41 || 38 || +3 || 35 || 5.687
|-
| 2010 || 13 || 16 || Allsvenskan || 30 || 8 || 8 || 14 || 24 || 35 || –11 || 32 || 4.666
|-
| 2011 || 5 || 16 || Allsvenskan || 30 || 16 || 3 || 11 || 47 || 34 || +13 || 51 || 5.933
|-
| 2012 ||bgcolor="#FA8072"|16 || 16 || Allsvenskan || 30 || 1 || 9 || 20 || 24 || 61 || –37 || 12 || 4.783
|-
| 2013 || 7 || 16 || Superettan || 30 || 12 || 7 || 11 || 45 || 47 || –2 || 43 || 3.327
|-
| 2014 || 11 || 16 || Superettan || 30 || 9 || 8 || 13 || 31 || 38 || –7 || 35 || 3.384
|-
| 2015 || 11 || 16 || Superettan || 30 || 10 || 5 || 15 || 37 || 44 || –7 || 35 || 2.782
|-
| 2016 || 8 || 16 || Superettan || 30 || 9 || 12 || 9 || 45 || 36 || +9 || 39 || 3.315
|-
| 2017 || 9 || 16 || Superettan || 30 || 10 || 7 || 13 || 28 || 37 || –9 || 37 || 3.157
|-
| 2018 || 10 || 16 || Superettan || 30 || 8 || 11 || 11 || 40 || 41 || –1 || 35 || 3.405
|-
| 2019 || 12 || 16 || Superettan || 30 || 8 || 8 || 14 || 23 || 40 || –17 || 32 || 2.856
|-
|}

In Europa
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt GAIS Göteborg

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zweden
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 

  Johan Mårtensson (2008-2011)
  Mervan Celik (2007-2011)
  Kurt Axelsson (1964-1967)
  Wánderson (2008, 2009, 2010-2012)
  Romarinho (2010-2012)
  Henri Sillanpää (2012- )

Trainer-coaches
  Benny Lennartsson (2009)

Externe link 
 Officiële website